Tharaka (district)
Tharaka (mythologie)